Walth ist der Familienname folgender Personen: 

 Edgar Walth (* 1991), deutscher Amateurboxer im Bantamgewicht
 Borwin Walth (1882–nach 1956), deutscher Schauspieler